Francis De Taddeo (né en 1957), footballeur et entraîneur français ;
  (né en 1928), footballeur suisse.

Voir aussi